Azur Air ist der Name folgender Fluggesellschaften:

 Azur Air (Deutschland)
 Azur Air (Russland)
 Azur Air Ukraine